Carlos Ruiz puede referirse a:

 Carlos Ruiz Encina (1964-presente), sociólogo chileno;
 Carlos David Ruiz (1971-), futbolista argentino;
 Carlos Ruiz Aránega (1983-), futbolista español;
 Carlos Ruiz (beisbolista) (1979-), beisbolista panameño;
 Carlos Ruiz Camino "Carlos Arruza" (1920-1966), torero español;
 Carlos Ruiz Gutiérrez (1979-), futbolista guatelmateco;
 Carlos Ruiz Herrero (1948-), futbolista español;
 Carlos Ruiz Zafón (1964-2020), escritor español;
 José Carlos Ruiz (1936-), actor mexicano;
 Ruz (1959-) alias del caricaturista salvadoreño Carlos A. Ruiz.